«Олег» — русский бронепалубный крейсер, последний из крейсеров типа «Богатырь». Строитель — старший судостроитель А. И. Мустафин. Корабль принимал участие в Цусимском сражении. Уцелел и интернировался в Маниле. Вернулся на Балтику. Участвовал в гражданской войне (десант в Гунгербурге 28 ноября 1918 года; подавление восстания на форту «Красная Горка» 13—15 июня 1919 года); входил в состав ДОТ (действующий отряд кораблей).

Русско-Японская война 
Во время Русско-Японской войны крейсер «Олег», в составе Второй Тихоокеанской эскадры, совершил трудное плавание из Кронштадта к берегам Японии. Крейсер возглавлял так называемый «отряд догоняющих судов» Добротворского, который пройдя по Средиземному морю и Суэцкому каналу присоединился к основным силам адмирала Рожественского на о. Мадагаскар. Только что спущенное на воду судно, имело много недоделок, вначале постоянно ломались машины, но позже показало в этом походе неплохие мореходные качества, давая при номинальной загрузке скорость до 23 узлов.

В ходе Цусимского сражения крейсер, вместе с бронепалубным крейсером «Аврора», героически отражал атаки двух отрядов японских крейсеров, защищая свои транспорты и более медленные крейсера старой постройки. Хорошая маневренность и преимущество в скорости позволили этим двум кораблям несколько часов вести бой с превосходящими силами противника. Однако к вечеру в течение короткого времени крейсер получил около 10 пробоин от японских броненосных крейсеров 1 класса «Ниссин» и «Касуга». На корабле начался пожар, образовался крен на правый борт до 15 градусов. Только хладнокровие и находчивость капитана Леонида Фёдоровича Добротворского позволили крейсеру уйти из зоны обстрела.

Утром, потеряв из вида остатки эскадры, «Олег», «Аврора» и примкнувший к ним крейсер «Жемчуг» решили идти в нейтральный порт — Манилу, где и были интернированы.

В результате боя «Олег» получил 12 пробоин, многие из которых располагались вблизи ватерлинии. При сильном волнении на море судно могло легко затонуть. Получили серьёзные повреждения и ходовые машины корабля. В бою погибло 13 членов экипажа, 31 человек был ранен.

В Маниле, разоружившись, крейсер произвел ремонт, и в марте 1906 вернулся на Балтику.

Гибель крейсера 
При ликвидации восстания на форте «Красная горка» был задействован Красный Балтийский флот. В числе прочих кораблей в ликвидации принимал участие крейсер «Олег». Отряд кораблей, принимавших участие в ликвидации восстания, активно маневрировал в Финском и Копорском заливах, обстреливая форты «Красная горка» и «Серая лошадь». Англичане, чья эскадра находилась в Балтийском море и ставила своей целью уничтожение Балтийского флота, решили воспользоваться активностью кораблей, чтобы атаковать их.

В ночь с 17 на 18 июня, когда восстание уже было подавлено, крейсер «Олег» стоял на якоре в створе кронштадтских маяков. Крейсер охраняли сторожевые корабли, между которыми незамеченным к крейсеру приблизился быстроходный английский торпедный катер  под командованием лейтенанта  и выпустил торпеду, которая попала в крейсер в левый борт в районе кочегарки. Крейсер начал быстро крениться. Погасло освещение. Командир крейсера Н. Милашевич отдал приказ пробить боевую тревогу, но так как горнист отсутствовал, это не было выполнено. Был открыт огонь носовым плутонгом, стрельба велась, скорее всего, ныряющими снарядами, использовавшимися при отражении атак подводных лодок. Затопить цистерны правого борта для выравнивания крена не удалось, и через 12 минут крейсер «Олег» затонул. Погибло 5 членов команды, ещё пятеро были ранены. Огонь сторожевых кораблей и самого «Олега» торпедному катеру ущерба не нанёс.

Поднятые с крейсера «Олег» якоря в 1923 году установили на крейсер «Аврора», который потерял все якоря в 1919 году при тренировочном выходе в составе других кораблей на позиции для планированного затопления, чтобы преградить путь кораблям интервентов.

Командиры крейсера 
 хх.хх.1902—хх.хх.1904 — капитан 1-го ранга Лебедев, Иван Николаевич
 хх.хх.1904—хх.хх.1907 — капитан 1-го ранга Добротворский, Леонид Фёдорович
 январь 1906—март 1906 — капитан 2-го ранга Посохов, Сергей Андреевич
 20.12.1907—01.12.1908 — капитан 1-го ранга Гирс, Александр Константинович
 01.12.1908—хх.хх.1911 — капитан 1-го ранга Плансон, Константин Антонович
 01.01.1912—14.09.1912 — Великий Князь Кирилл Владимирович
 хх.хх.1913—хх.хх.1915 — Трухачёв, Пётр Львович
 07.07.1915—26.11.1915 — Веселаго, Николай Николаевич
 хх.хх.1915—хх.хх.1917 — капитан 1-го ранга Полушкин, Александр Сергеевич
 хх.хх.1917—хх.хх.1917 — Поляков
 хх.хх.1917—хх.хх.1918 — военмор Салтанов, Алексей Васильевич
 хх.хх.хххх—18.06.1919 — Милашевич, Николай Григорьевич

Однотипные корабли 
 «Богатырь»
 «Очаков» (впоследствии «Кагул» и «Генерал Корнилов»)
 «Кагул» (впоследствии «Память Меркурия» и «Коминтерн»)
 «Витязь» (сгорел во время строительства)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Российский императорский флот
 Бронепалубный крейсер «Олег» 

Бронепалубные крейсера типа «Богатырь»
Корабли Второй Тихоокеанской эскадры
Суда по алфавиту